А́йди Ва́ллик (, р. 11 мая 1971, Эстония) — эстонская детская писательница, поэтесса. Окончила Тартуский университет (1996).

Творчество 
Айди Валлик известна в первую очередь как писательница произведений для детей и юношества. Опубликованы также сборники её стихотворений, которые в ранний период творчества выходили под псевдонимом Ats (рус. Атс).
Наибольшую известность получил её роман «Как живёшь, Анн?» (Kuidas elad, Ann?), выдержавший 9 изданий и вошедший в школьную программу и в учебники по литературе, а также переведён на финский, латышский и литовский язык.

Айди Валлик является также сценаристом передачи телеканала Kanal 2 «Тайны» (Saladused).

Личная жизнь 
Айди Валлик является женой эстонского художника и иллюстратора Оття Валлика (Ott Vallik).

Произведения 
 2001 — «Как живёшь, Анн?» (Kuidas elad, Ann?)
 2002 — «Что делать, Анн?» (Mis teha, Ann?)
 2007 — «Что с тобой случилось, Анн?» (Mis sinuga juhtus, Ann?)

Детская литература 
 2005 — «История о чудовище» (Koletise lugu)
 2006 — «Наркохолло или освобождение Флороса» (Narkohollo ehk Florose vabastamine)
 2006 — «Сонная собака» (Unekoer)
 2007 — «Тиртсти и туртсти» (Tirtsti ja turtsti)
 2008 — «Пинтс и Тутсик I книга» (Pints ja Tutsik I raamat)
 2009 — «Пинтс и Тутсик II книга» (Pints ja Tutsik II raamat)
 2010 — сборник стихотворений для детей — «Я, курица, корова и домовой» (Mina, kana, lehm ja kratt)

Стихотворения 
 1990 — «Не обращайте внимания» (Ärge pange tähele)
 1995 — «Полёт божьей коровки на заре» (Videvikus lepatriinulend)
 1998 — «Я и Кете Кольвиц» (Mina ja Käthe Kollwitz)
 2001 — «Кроссворд» (Ristsõna)

Примечания

Ссылки 
 Aidi Vallik 
 Эстонская книга вызвала скандал в русской школе Таллинна

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Эстонии
Писательницы Эстонии
Выпускники Тартуского университета